Жељине је насеље у Србији у општини Чајетина у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 106 становника.

Демографија 
У насељу Жељине живи 141 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 52,2 година (50,5 код мушкараца и 54,0 код жена). У насељу има 55 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,78.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Чајетини
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији